Habertsweiler ist der Name von Orten:

 Habertsweiler (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Habertsweiler (Langenneufnach), Ortsteil der Gemeinde Langenneufnach, Landkreis Augsburg, Bayern